

Семеновське сільське поселення — сільське поселення, Поріцький район, Чувашія
 Семеновське сільське поселення — сільське поселення, Рязанський район, Рязанська область